Сезон 2010/2011 являлся 11 розыгрышем чемпионата Евролиги по баскетболу среди мужских клубных команд под патронажем УЛЕБ и 54 розыгрышем сильнейшего турнира по баскетболу среди клубных команд Европы. В сезоне 2010/11 за победу боролись 24 клуба (2 определяются после предварительного турнира среди 16 команд). Финал четырёх Евролиги состоялся в Барселоне (Испания) на Palau Sant Jordi (). Впервые турнир прошёл под титульным спонсорством компании «Turkish Airlines».

Состав Евролиги 2010/11 
13 обладателей долгосрочных лицензий А, действующих по сезон 2011/12 включительно, действующий обладатель Кубка Европы  «Валенсия» (лицензия С), и 10 команд с однолетними лицензиями В — 8 команд сразу попадают в групповой турнир, а два оставшихся места будут разыграны в квалификации с участием 16 клубов по системе плей-офф.

Формат 
Формат Евролиги состоит из пяти этапов. В квалификационном раунде разыграны два места с участием 16 клубов по системе плей-офф. На групповом этапе 24 команды разделены путём жеребьёвки на 4 группы по 6 команд в каждой группе. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По четыре лучших команды из каждой группы выходят во второй этап, где делятся на 4 группы по 4 команды в каждой группе. На этом этапе команды также играют друг с другом по два матча внутри групп. Клубы, занявшие два первых места в каждой группе выходят в 1/4 финала плей-офф, где играют до трех побед. Последним этапом является турнир Финал четырёх, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка регулярного сезона Евролиги прошла 8 июля 2010 года в городе Барселона, Испания. 24 команды были разделены на 4 группы. Жеребьёвка проводилась с рассеиванием по «корзинам», причём «посев» осуществлялся по результатам трёх предыдущих сезонов, а не одного, как раньше. Первую «корзину» составили ЦСКА, «Барселона», «Олимпиакос» и «Баскония». Наибольшая сумма баллов у московских армейцев. Жеребьёвку «Топ-16» предполагается провести 26 декабря.

Квалификационный раунд 
Квалификационный раунд состоит из трех кубковых раундов по схеме «матч дома — матч на выезде».

Зона А

Зона Б 

 Греческая команда Марусси (Афины) не прошла лицензирование и была снята с соревнования.

Первый этап

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

ТОП-16 
Участники (в скобках указан тур, в котором клуб завоевал путёвку в ТОП-16) :

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

1/4 финала 

Участники (в скобках указан тур, в котором клуб завоевал путёвку в 1/4 финала) :

Серии игрались по схеме «2-2-1» до трёх побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

MVP матчей 1/4 финала Евролиги:
 1 матч  Ричард Хендрикс (Маккаби)
 2 матч  Малик Хейрстон (Сиена)
 3 матч  Марко Ярич(Сиена)&  Дъор Фишер (Реал)
 4 матч  Малик Хейрстон (Сиена)
 5 матч  Душко Саванович (Валенсия)

«Финал четырёх» 

«Финал четырёх» проходил в Барселоне (Испания) в Сан-Хорди () 6 и 8 мая 2011 года.

Индивидуальная статистика

Очки

Подборы

Передачи

Награды 

MVP Сезона
  Димитрис Диамантидис (Панатинаикос)
MVP Финала Четырёх
  Димитрис Диамантидис (Панатинаикос)
Приз им. Альфонсо Форда лучшему снайперу
  Игор Ракочевич (Эфес Пилсен )
Лучший защищающийся игрок
  Димитрис Диамантидис (Панатинаикос)
Восходящая звезда
 Никола Миротич (Реал)
Первая символическая пятерка
  Димитрис Диамантидис (Панатинаикос)
  Хуан Карлос Наварро (Барселона) 
  Фернандо Сан Эметерио (Баскония)
  Майкл Батист (Панатинаикос)
  Софоклис Схорцанитис (Маккаби)
Вторая символическая пятерка
  Джереми Парго (Маккаби)
  Серхио Льюль (Реал)
  Вассилис Спанулис (Олимпиакос)
  Душко Саванович (Валенсия)
  Кшиштоф Лавринович (Сиена)
MVP Месяца
 Октябрь 2010:  Горан Ягодник (Олимпия)
 Ноябрь 2010:  Чак Эйдсон (Маккаби)
 Декабрь 2010:  Димитрис Диамантидис (Панатинаикос)
 Январь 2011:  Хуан Карлос Наварро (Барселона)
 Февраль 2011:  Радослав Нестерович (Олимпиакос)
 Март 2011:  Джереми Парго (Маккаби)
MVP Недели
 Регулярный сезон
 Неделя 1:  Чак Эйдсон (Маккаби)
 Неделя 2:  Бутси Торнтон (Эфес Пилсен)
 Неделя 3:  Димитрис Диамантидис (Панатинаикос)
 Неделя 4:  Берни Родригес (Уникаха)
 Неделя 5:  Самми Мехия (Шоле)
 Неделя 6:  Кшиштоф Лавринович (Сиена)
 Неделя 7:  Дариус Вашингтон (Виртус)
 Неделя 8:  Ратко Варда (Проком)
 Неделя 9:  Бо Маккалебб (Сиена)
 Неделя 10:  Кит Лэнгфорд (Химки)
 Топ-16
 Неделя 1:  Кенни Грегори (Олимпия)
 Неделя 2:  Марселиньо Уэртас (Баскония) &  Халид Эль-Амин (Летувос Ритас)
 Неделя 3:  Лиор Элияху (Маккаби) &  Дъор Фишер (Реал)
 Неделя 4:  Антониос Фоцис (Панатинаикос)
 Неделя 5:  Марселиньо Уэртас (Баскония)
 Неделя 6:  Фернандо Сан Эметерио (Баскония)
 1/4 финала
 1 матч  Ричард Хендрикс (Маккаби)
 2 матч  Малик Хейрстон (Сиена)
 3 матч  Марко Ярич(Сиена)&  Дъор Фишер (Реал)
 4 матч  Малик Хейрстон (Сиена)
 5 матч  Душко Саванович (Валенсия)

См. также 
  Кубок Европы 2010/2011
  Кубок Вызова 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе